La famille Giscard d'Estaing est une famille française.
 Giscard est le nom d'une famille de sculpteurs et manufacturiers toulousains;
R. Giskard Reventlov est un personnage de science-fiction du cycle les robots d'Isaac Asimov